Mirsilo () è un nome greco che può riferirsi a:
Mirsilo di Mitilene – tiranno della omonima città lesbia, ferocemente avversato da Alceo e appoggiato da Pittaco e Mnemone di Lesbo
Mirsilo di Metimna – storico greco del III secolo a.C.
Mirsilo – nome alternativo di Candaule, Re di Lidia, ultimo della dinastia eraclide